Do soutěže ženské čtyřhry na pařížském grandslamu French Open 2015 nastoupilo šedesát čtyři párů. Obhájcem titulu byl pár Sie Su-wej a Pcheng Šuaj, jehož členky nestartovaly společně. Šuaj se soutěže neúčastnila. Spoluhráčkou Sie se stala Italka Flavia Pennettaová. Ve čtvrtfinále však čtvrtý nasazený pár nestačil na vítězky z ročníku 2011 Češky Andreu Hlaváčkovou a Lucii Hradeckou, když jim podlehl ve třech setech.

Vítězem čtyřhry se stala sedmá nasazená americko-česká dvojice Bethanie Matteková-Sandsová a Lucie Šafářová, která ve finále přehrála australsko-kazašské turnajové dvanáctky Casey Dellacquovou s Jaroslavou Švedovovou ve třech setech 3–6, 6–4 a 6–2. Obě šampiónky získaly druhý společný grandslamový titul, když poprvé triumfovaly na začátku sezóny v australském Melbourne. Staly se tak sedmým párem  otevřené éry, jenž dokázal vyhrát první dva Grand Slamy sezóny. Obě také premiérově pronikly do první desítky deblového žebříčku, když po skončení Šafářová figurovala na 5. místě a Matteková-Sandsová na 6. příčce.

Každá z vítězek do žebříčku WTA získala 2 000 bodů a pár si rozdělil částku 450 000 eur, finalistky pak poloviční prémii.

Nasazení párů 
  Martina Hingisová /  Sania Mirzaová (čtvrtfinále)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (semifinále)
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (2. kolo)
  Sie Su-wej /  Flavia Pennettaová (čtvrtfinále)
  Garbiñe Muguruzaová /  Carla Suárezová Navarrová (1. kolo)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (1. kolo)
 ' Bethanie Matteková-Sandsová /  Lucie Šafářová (vítězky)
  Caroline Garciaová /  Katarina Srebotniková (3. kolo)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (semifinále)
  Alla Kudrjavcevová /  Anastasija Pavljučenkovová (2. kolo)
  Čan Jung-žan /  Čeng Ťie (3. kolo)
  Casey Dellacquová /  Jaroslava Švedovová (finále)
  Michaëlla Krajiceková /  Barbora Strýcová (čtvrtfinále)
  Karin Knappová /  Roberta Vinciová (3. kolo)
  Anastasia Rodionovová /  Arina Rodionovová (3. kolo)
  Klaudia Jansová-Ignaciková /  Andreja Klepačová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

French Open 2015